Laub (německy „list stromu“) je příjmení více význačných osobností:

 Alois Laub (1896–1945), legionář, důstojník čs. armády a odbojář
 Ferdinand Laub (1832–1875), český houslista a hudební skladatel
 Gabriel Laub (1928–1998), česko-polský esejista a novinář
 Jan Laub (1864–1934), český lékárník a politik, poslanec zemského sněmu, starosta Litomyšle
 Ole Henrik Laub (1937–2019), dánský spisovatel
 Pavel Laub (* 1953), český fotbalový brankář
 Thomas Laub, dánský varhaník a hudební skladatel
 Tomáš Laub (* 1963), český umělec